Тараса — многозначный слово, топоним:

Топоним 
 Тараса — город и муниципалитет на севере Колумбии, в департаменте Антьокия. 
 Тараса — село в Боханском районе Иркутской области России.

Другое 
 Тараса — элемент конструкции деревянной крепости. То же, что и «Городня».
 Тараса — подкатный сруб для нападения на город («устремишася къ монастырю со всѣхъ сторонъ, съ лѣстницы, и со щитами, и съ тарасы рублеными на колесахъ»).
 Тараса — укреплённый сваями берег, в Тверской земле.
 Тараса — рубленые быки, береговые и мостовые устои на сваях, в Новгородской земле.
 Тараса — ледяные горки и кочки, в северо-восточной Сибири.

См. также